Перо Скерл је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1951. || Трст || Пахор
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1956. || Долина мира || Командант
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || Амандус || 
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци